Ханс Кра́э (; 7 февраля 1898 — 25 июня 1965) — немецкий лингвист, специализировавшийся на иллирийских языках.

Биография 
В 1936—1946 гг. был профессором в Вюрцбургском университете, где в 1942 г. основал журнал Archiv für die Gewässernamen Deutschlands. В 1947—1949 гг. работал в Гейдельбергском университете, а с 1949 г. до смерти занимал должность профессора сравнительного языкознания и славистики, а также руководителя семинаров по индологии и славистике в Тюбингенском университете.

В опубликованном в 1949 г. эссе «Топонимы как исторические источники» () Краэ представил анализ гидронимии в качестве источника исторической информации, дав обширный анализ гидронимии Майна в качестве примера. Его утверждение, что лингвистические данные соотносятся с этническими, было критически пересмотрено через несколько десятилетий после смерти Краэ в работах Вальтера Поля и других учёных.

Основные труды 
 Die alten balkanillyrischen geographischen Namen. — Heidelberg, 1925.
 Lexikon altillyrischen Personennamen. — 1929.
 Indogermanische Sprachwissenshaft. — Berlin, 1948.
 Ortsnamen als Geschichtsquelle. — Heidelberg, 1949.
 Die Sprache der Illyrier I. Die Quellen. — 1955. ISBN 3-447-00534-3
 Die messapischen Inschriften und ihre Chronologie
 Die messapischen Personennamen. — Wiesbaden, 1964. ISBN 3-447-00535-1
 Die Strukture der alteuropäischen Hydronomie. — Wiesbaden, 1963.
 Unsere ältesten Flussnamen. — 1964.
 Germanische Sprachwissenschaft. Wortbildungslehre. — Berlin, 1969.

См. также 
 Древнеевропейская гидронимия

Примечания

Литература 
Faust M. Krahe, Hans. В: Neue Deutsche Biographie (NDB), том 12. — Duncker & Humblot, Berlin 1980, с. 659—661.

Ссылки 
 Universitätsarchiv Tübingen, Übersicht über die Bestände. Bestandssignatur: UAT 267. Hans Krahe (1898—1965), Nachlaß: 1925—1966
 Union der deutschen Akademien der Wissenschaften. Namensforschung Flur- und Gewässernamen

Лингвисты Германии
Компаративисты
Индоевропеисты
Топонимисты
Члены Гейдельбергской академии наук